DFB-Pokalsieger 2006 war der FC Bayern München. Im Endspiel im Olympiastadion Berlin konnten die Bayern am 29. April 2006 durch ein 1:0 gegen Eintracht Frankfurt den Titel verteidigen. Trotz dieser Niederlage konnte Frankfurt in der Saison 2006/2007 am UEFA-Cup teilnehmen, da die Münchener bereits für die Champions League qualifiziert waren. Frankfurt scheiterte aber als Gruppenletzter in der Gruppenphase.

Neben den Bundesligisten aus München, Frankfurt und Bielefeld erreichte mit dem Hamburger Pokalsieger FC St. Pauli auch ein Verein aus der drittklassigen Regionalliga Nord das Halbfinale. Der Millerntor-Club schaltete dabei mit Hertha BSC und Werder Bremen gleich zwei Erstligisten aus. Gegen die Berliner gelang St. Pauli im Achtelfinale das Kunststück, gleich mehrfach einen Rückstand aufzuholen.

Teilnehmende Mannschaften

Übersicht 
Die jeweils obige Mannschaft besaß Heimrecht.

1 Sieg nach Verlängerung2 Sieg im Elfmeterschießen

1. Hauptrunde 

|}

2. Hauptrunde 

|}

Achtelfinale 

|}

Viertelfinale 

|}

Halbfinale 

Die Halbfinalspiele fanden am 11. und 12. April 2006 statt.

|}

Finale

Die Siegermannschaft

Beste Torschützen 
Nachfolgend sind die besten Torschützen des DFB-Pokals 2005/06 aufgeführt. Die Sortierung erfolgt nach Anzahl ihrer Treffer, bei gleicher Toranzahl alphabetisch.

Einzelnachweise 

200506
Fußballsaison 2005/06